Heterakis är ett släkte av rundmaskar. Heterakis ingår i familjen Heterakidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Heterakis